A eleição municipal de São Luís em 1985 ocorreu em 15 de novembro de 1985. 

A vencedora dessa eleição foi Gardênia Gonçalves, à época filiada ao PDS, que obteve 60.835 mil votos, enquanto seu adversário, Jaime Santana, obteve 53.753.

Foi a primeira eleição direta na redemocratização

Resultado da eleição para prefeito 

São Luís/MA